Andrew McFarlane (acteur) - Australische acteur bekend van The Flying Doctors
Andrew McFarlane (Amerikaanse acteur), Amerikaanse acteur bekend van My Wife and Kids
Andrew McFarlane (motorcrosser) - Australische motocrosser